Mit Ashes to Ashes kann folgendes gemeint sein:

 Ashes to Ashes – Zurück in die 80er, eine Fernsehserie
 Ashes to Ashes (Album), ein Album von Joe Sample
 Ashes to Ashes (Lied), ein Song von David Bowie
 Ashes to Ashes (Faith No More), ein Song von Faith No More